В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (фінал)
 Габріела Сабатіні (Переможниця)
 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Мері Джо Фернандес (півфінал)
 Кончіта Мартінес (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (3-тє коло)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Лейла Месхі (чвертьфінал)

 Наталі Тозья (3-тє коло)
 Відсутня
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Анке Губер (3-тє коло)
 Мерседес Пас (1-ше коло)
 Магдалена Малеєва (1-ше коло)
 Федеріка Бонсіньйорі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)